Nagy Erik (Siklós, 1994. október 3. –) magyar labdarúgó, 2013 óta a harmadosztályú Kozármisleny középpályása.

További információk 
MLSZ
Transfermarkt
HLSZ

Magyar labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A Kozármisleny SE labdarúgói
1994-ben született személyek
Élő személyek